Міста Малайзії.

Найбільша агломерація в Малайзії Куала-Лумпур з населенням  осіб (станом на 1 січня 2015 року). Це, практично чверть населення всієї країни зосереджено в столичному регіоні.

У наведену нижче таблицю, включені міста з населенням більше  осіб, за результатами переписів від 14 серпня 1991 року та 5 липня 2000 року, і розрахунком населення станом на 1 січня 2006 року, а також територіально-адміністративні одиниці (штати, федеральні території), до яких входить місто. Демографічні показники відображають тільки кількість населення міста, без передмість (агломерацій).

Міста Малайзії з населенням понад 100 000 осіб

Див. також 
 Малайзія
 Адміністративний поділ Малайзії

Посилання 
 Перепис населення в Малайзії (2000) Geohive 
 Department of Statistics, Malaysia 
 City Population 

Малайзія

Списки:Малайзія